Aunou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aunou-sur-Orne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Aunou-le-Faucon, departementet Orne i regionen Normandie,